Просянский сельский совет:

Россия
Просянский сельсовет — Ставропольский край, Петровский район

Украина ()
Просянский сельский совет (Марковский район) — Луганская область
Просянский сельский совет (Купянский район) — Харьковская область
Просянский сельский совет (Нововодолажский район) — Харьковская область

См. также
Просянский поселковый совет (Покровский район) — Днепропетровская область

Примечания